Nom de plusieurs musées postaux de pays anglophones :
 National Postal Museum (Londres), ouvert de 1966 à 1998, dont les collections sont gérées depuis 2004 par The British Postal Museum & Archive ;
 National Postal Museum (Washington), ouvert en 1993.